Сезон 2001/2002 стал для Лацио 20-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. Прошлый сезон выдался неплохим, поэтому руководство решило оставить главного тренера Дино Дзоффа. Состав был усилен несколькими футболистами. Однако самым примечательным трансфером «орлов» в этом сезоне стал переход Павла Недведа в Ювентус за 38.700.000 евро

Первую победу в чемпионате команда одержала только в 6 туре. После 4 тура Дзофф был уволен, а на его место назначили бывшего тренера «Милана» Альберто Дзаккерони. Однако и он не привил команде правильную игру. Вылет из кубка Италии и невыход из несложной группы Лиги чемпионов (Нант, Галатасарай и ПСВ говорили о провале сезона.

В чемпионате максимумом для «орлов» стало 6-е место, что позволило квалифицироваться в розыгрыш кубка УЕФА следующего сезона.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

138.750.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

106.300.000

Зима 

6.600.000

Общие убытки:138.750.000

Общая прибыль:112.900.000

Разница:25.850.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов

Квалификация

3-й квалификационный раунд

Первый групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Лацио
Сезоны ФК «Лацио»